Prunus padus - espécie vegetal
 Prunus padus subsp. padus - espécie vegetal

Desambiguação